Lądek peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Lądek-Zdrój, une ville du powiat de Kłodzko, chef-lieu de la gmina de Lądek-Zdrój.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lądek, un village du powiat de Konin ;
 Lądek, un village du powiat de Słupca, chef-lieu de la gmina de Lądek.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Lądek, un village.